

Biologia

Géneros 
Calliphlox — gênero de aves monotípico conhecido como estrelinha
Chaetocercus — gênero de aves conhecidas como estrelinhas
Myrmia — gênero de aves monotípico conhecido como estrelinha-de-cauda-curta
Myrtis — gênero de aves monotípico conhecido com estrelinha-de-colar-púrpura
Nesophlox — gênero de aves conhecidas como estrelinhas, anteriormente um sinônimo de Calliphlox
Philodice — gênero de aves conhecidas como estrelinhas, antes um sinônimo de Calliphlox

Espécies 
Brotogeris sanctithomae — espécie de psitacídeo, conhecida popularmente como periquito-testinha ou estrelinha
Calliphlox amethystina — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-ametista ou, simplesmente, estrelinha
Chaetocercus jourdanii — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-de-ráquis-ruivas 
Chaetocercus mulsant — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-de-barriga-branca
Chaetocercus bombus — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-abelhão
Chaetocercus heliodor — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-de-gargantilha
Chaetocercus astreans — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-de-santa-marta
Chaetocercus berlepschi — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-de-esmeraldas
Microstilbon burmeisteri — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-de-cauda-fina
Myrmia micrura — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-de-cauda-curta
Myrtis fanny — espécie de beija-flor, conhecida popularmente como estrelinha-de-colar-púrpura
Regulus ignicapillus — espécie de regulídeo conhecido popularmente como estrelinha-de-cabeça-listada
Regulus madeirensis — espécie de regulídeo conhecido popularmente como bis-bis ou estrelinha-real
Regulus regulus — espécie de regulídeo conhecido popularmente como estrelinha-de-poupa ou, simplesmente, estrelinha
Rugulus satrapa — espécie de regulídeo conhecido popularmente como estrelinha-de-coroa-dourada
Sporophila lineola — espécie de embezerídeo conhecido popularmente como bigodinho ou estrelinha

Cultura

Música 
"Estrelinha" — canção de Di Paullo & Paulino com participação Marília Mendonça
Estrelinha da Mocidade — escola de samba mirim do Rio de Janeiro

Filmes e televisão 
Crime na Pensão Estrelinha — programa de televisão português de 1990
Turma da Mônica e a Estrelinha Mágica — filme brasileiro de 1988

Outros usos 
Córrego Estrelinha — rio brasileiro
O Estrelinha — mascote do clube futebolístico português Sport Clube Freamunde

Desambiguações de espécies
Desambiguações de animais
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema